Aulus Caecina är ett namn som burits av flera romare:

* Aulus Caecina (000-talet f.Kr.), romersk författare
 Aulus Caecina Alienus (död omkring 79 e.Kr.), romersk politiker och fältherre, consul suffectus
 Aulus Caecina Severus (död efter 21 e.Kr.), romersk politiker och fältherre, consul suffectus
 Aulus Caecina Tacitus, romersk politiker, förmodligen konsul 274 e.Kr.